Das Virtual Spectator Bermuda Masters 2006 fand vom 2. bis 8. April 2006 auf den Bermudas statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und mit 120.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Jonathon Power, der vor Turnierbeginn seine Karriere beendet hatte. Im Endspiel traf der topgesetzte Amr Shabana auf den an Position sechs gesetzten Peter Nicol. Shabana gewann die Partie mit 9:11, 11:6, 11:7, 2:11 und 11:8. Dies war sein erster Titel bei diesem Turnier.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Nicholas Kyme einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2006
Squashturnier in Bermuda